Motsch ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Motsch (1932–2003), Heimatdichter
 Richard Motsch (* 1937), deutscher Ministerialbeamter und Rechtsprofessor
 Rudolf Motsch (1920–1997), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mötsch (Begriffsklärung)